Международна футболна купа 1966/67 е шестото и последно издание на турнира. Турнирът се състои от 40 отбора, разпределени в 10 групи. Победителите от всяка група се класират за фазата на директна елиминация.

След този сезон се взема решение да се преустанови фазата на директна елиминация и да се играе само групова фаза, тъй като директната елиминация създава растящи проблеми за клубовете, за които е трудно да включат въпросните срещи в сезонната си програма.

Втората причина за преминаване само към групова фаза е решението на УЕФА, което забранява на клубове да участват в турнири, простиращи се извън лятната пауза. Това означава, че клубове, които са преодолели груповата фаза и участващи в евротурнирите, се класират директно за следващи етапи в турнира докато не отпаднат от турнира на УЕФА или решават директно да се откажат от последващо участие. Ето защо фазата на директната елиминация става прекалено сложна, с трудна за определяне програма и с отслабено значение.

Третата причина е именно намаленото значение на директната елиминация. Докато достигането на финала е ценен успех, основната цел на турнира за повечето участващи клубове е изиграването на международни срещи през иначе празната лятна пауза. Финансовите приходи от участието в групите също е от значение. Организирането на срещи при разменено гостуване през новия сезон е трудна, скъпа и относително безсмислена задача, особено ако клубът отпадне преди достигането на полуфинал или финал.

Ето защо Международната футболна купа започва да се провежда в нов формат и под ново име през следващите три десетилетия. Турнирът се нарича вече Купа Интертото, където се провежда единствено групова фаза, а в зависимост от класирането в групата, съответния клуб получава и възнаграждение.

Групова фаза

Група A1 

1 Срещата е прекратена при резултат 2:1 поради гъста мъгла.

Група A2

Група A3

Група A4

Група B1

Група B2

Група B3

Група B4

Група B5

Група B6

Четвъртфинал 
Срещите се състоят в периода между 13 септември и 9 ноември 1966 г. Поради участието им в турнира за КЕШ отборите на Гурник Забже и Форвертс Берлин прекратяват срещите си в международната купа. По ирония на съдбата двата отбора се срещат в първия кръг на КЕШ.

Полуфинал 
Срещите се състоят в периода между 28 февруари и 28 март 1967 г.

Финал 
Срещите се играят на 16 май и 17 юни 1967 г.

Външни препратки 
 Резултати в mogiel.net

Купа Интертото